JDG, sigle composé des trois lettres J, D et G, peut désigner :
 Joueur du Grenier, websérie majoritairement de tests vidéoludiques, présentée par Frédéric Molas ;
 , projet académique de l'Académie des sciences de Berlin-Brandebourg ;
 Le journal du geek, site Internet de nouvelles technologies.

Homonymie